Masters 1985 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 27 januari - 3 februari 1985 i Wembley Conference Centre. De sexton högst rankade spelarna deltog i tävlingen.

Cliff Thorburn slog Doug Mountjoy i finalen, och blev den andre spelaren i historien efter Alex Higgins att vinna Masters två gånger.

Resultat 

1985 i Storbritannien
1985
Snookersäsongen 1984/1985